Петтер Нарса (; 23 марта 1993, Москосель) — шведский гонщик на снегоходах, чемпион мира 2021 года, золотой медалист  Всемирных экстремальных игр 2017 года в Аспене в дисциплине SMB SnoCross.

Спортивная карьера 

Петтер Нарса выступает в Чемпионате мира по кроссу на снегоходах с 2009 года, причём в первом же заезде в рамках чемпионата в своей карьере он финишировал на подиуме, третьим. С 2011 года параллельно выступает в чемпионатах как в Европе, так и в США. Лучший результат в национальном чемпионате по кроссу на снегоходах Amsoil Championship Snocross — 7-е в сезоне 2015/2016 в классе Pro Open.

Частная жизнь 

Петтер Нарса работает в семейной компании Nårsas Grävmaskiner AB, занимающейся земляными работами. Он женат, есть ребёнок.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по кроссу на снегоходах

Примечания 

 Родившиеся 23 марта
 Родившиеся в 1992 году
 Персоналии по алфавиту
Спортсмены Швеции
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Швеции